Kostelní může být:

lidská sídla
 Kostelní (Kraslice) – část města Kraslice
 Kostelní Bříza – obec v okrese Sokolov
 Kostelní Hlavno – obec v okrese Praha-východ
 Kostelní Lhota – obec v okrese Nymburk
 Kostelní Myslová – obec v okrese Jihlava
 Kostelní Radouň – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Kostelní Střimelice – vesnice v okrese Praha-východ
 Kostelní Vydří – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Kostelní – název osady Mezihorská, části obce Jindřichovice v okrese Sokolov, v letech 1948–1950

veřejná prostranství
 Kostelní náměstí
 název některých ulic

jiné místopisné jméno
 Kostelní vrch (rozcestník) – více významů
 Kostelní cesta – historická komunikace údolím Kamenice

Související články 
 Kostel (rozcestník)
 Kostelec

Externí odkazy